Krendl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Krendl (* 1926), österreichischer Botaniker
 Heinz Krendl (1939–2008), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Katharina Schinner-Krendl (* 1979), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete und Gemeinderat
 Manfred Krendl (1933–2000), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Grendel (Begriffsklärung)